Apium leptophyllum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Dc., och fick sitt nu gällande namn av Ferdinand von Mueller. Apium leptophyllum ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Sellerier
leptophyllum